Der Estnische Fußballpokal, (), ist der nationale Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften im estnischen Fußball. Seit 1937 wird der Wettbewerb ausgetragen. Nach der Annexion Estlands durch die Sowjetunion 1940 fanden drei inoffizielle Pokalturniere (1940, 1942, 1943) statt. Ab 1945 wurde der Fußballpokal der Estnische Sozialistische Sowjetrepublik ausgetragen und diente als Qualifikation für den Sowjetischen Fußballpokal. Seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit wird seit 1992 der Eesti jalgpallikarikas ausgetragen. Der Pokalsieger erhält einen Startplatz in der Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League. Amtierender Pokalsieger 2022 ist Paide Linnameeskond und Rekordsieger mit 11 Titeln der FC Levadia Tallinn.

Die Endspiele im Überblick 

* Gewinner des nationalen Doubles aus Meisterschaft und Pokalsieg.

Die höchste Zuschauerzahl von 3.521 ist ein Rekord für den estnischen Vereinsfußball, welcher bei der Partie zwischen FC Flora Tallinn und JK Nõmme Kalju am 19. Mai 2013 in der A. Le Coq Arena in Tallinn aufgestellt wurde.

Rangliste der Sieger 
Berücksichtigt wird nur der nationale Pokalwettbewerb des unabhängigen Estland, einschließlich 1938 und 1939.

* Zweite Mannschaft

Weblinks 
 jalgpall.ee: Der Pokal auf der Homepage des estnischen Fußballverbandes (estnisch)
 rsssf.com: Liste der Endspiele (englisch)
 weltfussball.de: Siegerliste

Pokal